

Navi 
Sette navi della US Navy sono state battezzate Massachusetts, in onore del 6º Stato dell'Unione.

 – nave varata nel 1845 e acquisita dalla US Navy nel 1849 per essere impiegata durante la guerra messico-statunitense
 – nave varata nel 1860 e acquisita dalla US Navy nel 1861 per essere impiegata durante la guerra di secessione
 – monitore  impostato come USS Passaconaway nel novembre 1863; ribattezzato USS Thunderer il 15 giugno 1869 e infine ancora ribattezzato USS Massachusetts il 10 agosto successivo, prima di essere definitivamente smantellato
 – nave da battaglia  varata nel 1893
USS Massachusetts – nave mercantile varata nel 1907 come SS Massachusetts; acquisita dalla US Navy il 9 novembre 1917 e poi ribattezzata USS Shawmut  il 7 gennaio 1918; ribattezzata  il 1º gennaio 1928
 – nave da battaglia  impostata il 4 aprile 1921 e mai completata per l'entrata in vigore del Trattato navale di Washington
 – nave da battaglia  varata nel 1941; dal 2000 è diventata una nave museo ormeggiata presso Fall River

Cutter 
 – impiegato dal Revenue Cutter Service, l'antenato della US Coast Guard; uno schooner varato nel 1791 e rimasto in servizio fino all'anno successivo

Massachusetts